Böhringen, quartier de la commune de Dietingen dans le Bade-Wurtemberg.
 Böhringen, quartier de la ville de Radolfzell dans le Bade-Wurtemberg.
 Böhringen, quartier de la commune de Römerstein dans le Bade-Wurtemberg.

Voir aussi
 Bohringer

Homonymie de toponyme